Een verkeersweg:
N48 (België)
N48 (Frankrijk)
N48 (Nederland), zie Rijksweg 48